Безпалків Ольга Володимирівна — українська художниця.
 Безпалків Роман Михайлович — український художник.

Українські прізвища
Прізвища на -ів